Toponímia:
 Gaston (Carolina del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord 
 Gaston (Carolina del Sud), població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Sud 
 Gaston (Indiana), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana 
 Gaston (Oregon), població dels Estats Units a l'estat d'Oregon 
 Biografies:
 Amparo Gastón (Sant Sebastià, Guipúscoa, 1921 - Madrid, 2009), intel·lectual i poeta espanyola 
 Colin Gaston (1973, Tolosa de Llenguadoc), jugador de rugbi a 15 francès que juga al lloc de segona Línia 
 Daniel Gastón Montenegro (Buenos Aires, 1979), futbolista argentí que ocupa la posició de migcampista defensiu 
 Emilia Gastón Burillo (1904 - ?), primera parlant nativa d'esperanto del món 
 Emilio Gastón Sanz (Saragossa, 1935), advocat i polític espanyol 
 Emilio Gastón Ugarte o Emilio Gastón Huarte (Saragossa, 1877 - 1925), advocat i esperantista
 Inés Gastón Burillo (Saragossa, 1906 - 1993), esperantista aragonesa 
 Iñaki Gastón Crespo (Bilbao, 1963), ciclista basc professional entre 1984 i 1994 
 Martín Gastón Demichelis (1980), futbolista argentí 
 Maximiliano Gastón López (Buenos Aires, 1984), futbolista argentí 
 Rafael Gastón Burillo (Saragossa, 1908 - 1963), filòleg, llatinista, esperantista, advocat i estudiós de l'aragonès 
 Roque Gastón Máspoli (Montevideo, 1917-2004), futbolista i entrenador de futbol uruguaià